André de Guerne (1853-1912) : poète français ;
 Armel Guerne (1911-1980) : poète et traducteur suisse de langue française ;
 Jacob Guerne (°1755) : architecte français, Prix de Rome en 1769 ;
 Sacha Guerne :  joueur de hockey sur glace suisse ;
 Jules de Guerne (1855-1931), zoologiste et géographe français.

Voir aussi 
 Guernes
 Guern